Венде:

Топоним 
 Венде — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.

Персоналии 
 Венде, Даниэль (род. 1984) — немецкий фигурист выступающий в парном катании с супругой Майлин Венде.
 Венде, Майлин (род. 1988) — немецкая фигуристка-парница выступающая в соревнованиях с мужем Даниэлем Венде.